Лада Юрьевна Гаврилина (23 ноября 1968) — российская футболистка, выступавшая на позиции полузащитника.

Первой футбольной командой была «ЦСК ВВС», в которой отыграла 2 сезона. В 1994 году перешла по аренде в «Аврора», но проведя 5 матчей покинула команду.

С 1 марта 2007 года — тренер девичьих команд «СДЮСШОР № 3» (Челябинск).

Достижения 
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпион России (1): 1993
 Вице-чемпион России (1): 1992

Примечания 

Футболистки России
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Аврора»